Rückwanderung steht für:

 Rückwanderung von Menschen, siehe Remigration
 Rückwanderung von Pflanzen, siehe Geschichte des Waldes in Mitteleuropa #Rückwanderung
 Rückwanderung von Tieren, siehe Wanderfalter #Einteilung des Wanderverhaltens
 Rückwanderung als medizinisches Phänomen, siehe Tornwaldt-Zyste